Космај може да се односи на:

 Космај, планина у Шумадији, Република Србија
 Космај (област), област у Шумадији, Република Србија
 Космај (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ

или

 Космај 49, модел радио-пријемника произведеног у Радио индустрији Никола Тесла, Југославија
 Космајски партизански одред, југословенски партизански одред са планине Космај
 Космајац, српско презиме